Сайрановский сельсовет — муниципальное образование в Ишимбайском районе Башкортостана. 

Административный центр — село Новоаптиково (с 2008 года, до этого центром была деревня Сайраново).

История 

Согласно закону «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан принял Решение от 7 октября 2008 г. № 31/389
« Об объединении Сайрановского сельсовета и Новоаптиковского сельсовета Ишимбайского района Республики Башкортостан», где, в частности, говорилось:
Учитывая результаты итогов голосования населения по вопросу объединения Сайрановского сельсовета и Новоаптиковского сельсовета Ишимбайского района Республики Башкортостан, решения представительных органов сельских поселений Сайрановский и Новоаптиковский сельсоветы Ишимбайского района Республики Башкортостан, Совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан решил:

1. Объединить Сайрановский сельсовет Ишимбайского района Республики Башкортостан и Новоаптиковский сельсовет Ишимбайского района Республики Башкортостан с сохранением наименования Сайрановский сельсовет Ишимбайского района Республики Башкортостан.
3. Ходатайствовать перед Правительством Республики Башкортостан о внесении в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан проекта закона Республики Башкортостан о данном преобразовании и исключении из учетных данных Новоаптиковского сельсовета Ишимбайского района Республики Башкортостан.

18 ноября 2008 года Закон РБ «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан в связи с объединением отдельных сельсоветов и передачей населенных пунктов» сельское поселение включил в Сайрановский сельсовет Новоаптиковский сельсовет

25) а) объединить Сайрановский и Новоаптиковский сельсоветы с сохранением наименования «Сайрановский».
Включить село Новоаптиково Новоаптиковского сельсовета в состав Сайрановского сельсовета.
Установить административный центр Сайрановского сельсовета в селе Новоаптиково.

Население 

Численность населения — 3 227 человек, в том числе пенсионеров — 564, ветеранов ВОВ — 8; дворов всего — 963.

Состав сельского поселения

Власть 
Администрация сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район находится по адресу с. Новоаптиково, ул. Северная, 4
 Глава администрации: Латыпов, Юсуп Минигариевич
 Управляющий делами: Кильдебаева, Ляля Минигареевна

Экономика 
 завод по производству корпусов пылесосов,
 ООО «Павловка»,
 КФХ «Исянов»,
 КФХ «Алтынбаева»,
 Сайрановский участок Ишимбайского лесхоза.

Культура, досуг 
 4 сельских ДК

Религия 
На территории сельского поселения имеется две мечети и один православный Свято-Никольский храм.

Образование 
 3 средние общеобразовательные школы
 3 дошкольных образовательных учреждения

Медицина 
 Новоаптиковская сельская врачебная амбулатория
 4 ФАП

Связь, транспорт 
 2 отделения почтовой связи

Источники

Ссылки 
 Ермолюк, Сергей. ЕСТЬ ВОПРОСЫ У НАРОДА. У СЕЛЬСОВЕТА ЖЕ — ЗАБОТЫ// газ. Восход. 

Муниципальные образования Ишимбайского района
Сельские поселения Башкортостана